Arbiru () steht für:
 Spitzname des portugiesischen Kolonialoffiziers Francisco Duarte
 O Arbiru, ein portugiesisches Schiff, das 1973 in indonesischen Gewässern verschwand